

Аґнешково — село в гміні Любранець Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Аґнешково — село в гміні Щутово Серпецького повіту Мазовецького воєводства